Oradour ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Oradour (Cantal), Commune déléguée im Département Cantal
 Oradour (Charente) im Département Charente

mit Namenszusatz:
 Oradour-Fanais im Département Charente
 Oradour-Saint-Genest im Département Haute-Vienne
 Oradour-sur-Glane im Département Haute-Vienne (beim Massaker von Oradour am 10. Juni 1944 von SS-Soldaten zerstört) 
 Oradour-sur-Vayres im Département Haute-Vienne
 Charly-Oradour im Département Moselle